Yekima de Bel’art est un auteur-compositeur-interprète, parolier, humoriste et conteur de la République démocratique du Congo. Il est surtout connu comme slameur, et participe aussi à plusieurs reprises au festival international d'humour Toseka. On le surnomme « Monsieur Le Poésident ».

Carrière 
Yekima de Bel’art est né en République démocratique du Congo. C'est l'un des précurseurs francophones du slam qu'il découvre avec la poésie en 2008. En 2010 monte son groupe et se fait connaître sur la scène musicale congolaise. Il chante en Lingala et en Français.

Discographie

Singles 
 2010: Haïti dans un coeur
 2012 : Kinshasa Song
 2018 : Place Mukwege (Ceci n'est pas un single mais un merci)
 2018 : Les années Zaïre
 2019 : Mpiak'corona
 2021 : Kabila-Fatshi
 2022 : 450 = 1 [Bomoko]

Liens externes 
 Chaîne YouTube

Notes et références 

  

 

Culture en république démocratique du Congo
Chanteur congolais (RDC)
Auteur-compositeur-interprète
Chanteur du XXIe siècle
Nom de scène